Romain Thomas est un footballeur français né le  à Landerneau. Il évolue au poste de défenseur au SM Caen.

Biographie 
Romain Thomas commence sa carrière au Stade brestois, où joue 3 matchs de Ligue 2 entre 2007 et 2010. Lors de la saison 2008-2009, il est prêté à Pacy Vallée-d'Eure. Au terme de la saison 2010-2011, il signe à l'USJA Carquefou, évoluant en CFA. Il y évolue trois saisons et y connait une promotion en National, totalisant 96 matchs de championnat pour le club. 

En mai 2013 il est en contact avec le Stade lavallois mais choisit de rejoindre Angers. Il participe à la montée du club en Ligue 1 au terme de la saison 2014-2015. 

Entre 2008 et 2013, il porte à cinq reprises le maillot de l'équipe de Bretagne. En avril 2016, il fait partie d'une liste de 58 joueurs sélectionnables en équipe de Bretagne, dévoilée par Raymond Domenech qui en est le nouveau sélectionneur.

Élément incontournable de la défense angevine, comptabilisant 145 matchs de championnat sous la tunique du SCO, son contrat est prolongé jusqu'en 2022 le .

Lors de la saison 2018-2019, il est avec Vincent Manceau l'un des deux délégués syndicaux de l'UNFP au sein d'Angers SCO.  

En , après neuf ans passés au club angevin, il s'engage au SM Caen pour trois ans.  Il rejoint Stéphane Moulin, son ancien entraîneur à Angers de 2013 à 2021 ; celui-ci le nomme capitaine de l'équipe.

Statistiques

Palmarès 
Il est champion de CFA du groupe D en 2012 avec l'USJA Carquefou. Lors de la saison 2013-2014,  il est nominé pour le prix Eurosport de la révélation de l'année en Ligue 2 mais est devancé par Alphonse Areola.

Il est finaliste de la Coupe de France en 2017 avec le SCO d'Angers.

Notes et références

Liens externes 

Footballeur français
Joueur du Stade brestois
Joueur du Pacy Ménilles RC
Joueur de l'USJA Carquefou
Joueur du SCO Angers
Joueur du SM Caen
Naissance en juin 1988
Naissance à Landerneau
Joueur de l'équipe de Bretagne de football (BFA)